Мистецтво ЗУЗ — назва двох футбольних турнірів за коловою системою, які відбулися 1932 і 1936 років за участі найсильніших клубних команд Західної України.

Історична довідка 
Між Першою та Другою світовими війнами на території Західної України, що входила до складу трьох держав — Польщі, Чехословаччини, Румунії, — відбулося кількадесят футбольних турнірів за коловою схемою. Однак лише два змагання, учасниками яких стали етнічно українські команди, мали міждержавний статус: 1932-го в Станиславові та 1936-го у Львові. У публікації для чернівецької газети «Хліборобське слово» за 20.06.1936 видатний діяч національного спортивного руху Іван Боберський запропонував сприймати ці розіграші як «Мистецтво ЗУЗ», тобто чемпіонат Західної України. На їхній особливій ролі також наголошували легендарні футболісти ЗУЗ, які були учасниками змагань: Олександр Скоцень, Омелян Суховерський, Осип Новицький та інші.

Турніри

1932 рік 

 Матчі турніру
 10.09. «Пролом» (Станиславів) — «Україна» (Львів) — 3:6 (1:2).
 10.09. «Ревера» (Станиславів) — «Довбуш» (Чернівці) — 3:4 (1:0).
 11.09. «Пролом» (Станиславів) — «Довбуш» (Чернівці) — 2:1 (2:0).
 11.09. «Ревера» (Станиславів) — «Україна» (Львів) — 4:3 (1:2).

1936 рік 

 Матчі турніру
 12.06. «Пролом» (Станиславів) — «Довбуш» (Чернівці) — –:– /відмінений/.
 12.06. «Україна» (Львів) — «Поділля» (Тернопіль) — –:– /перенесений/.
 13.06. «Пролом» (Станиславів) — «Сян» (Перемишль) — 4:3 (2:2).
 13.06. «Україна» (Львів) — «Поділля» (Тернопіль) — 8:3 (4:1).
 14.06. «Пролом» (Станиславів) — «Поділля» (Тернопіль) — 0:0.
 14.06. «Україна» (Львів) — «Сян» (Перемишль) — 1:0 (0:0).

Свідчення учасників

Свідчення очевидця

Цікавий факт 
Обидва змагання, які Іван Боберський пропонував об’єднати під назвою «Мистецтво ЗУЗ», виграла львівська «Україна». Призи за перемогу зберігалися в музеї клубу, котрий, за свідченням Олександра Скоценя, був пограбований більшовиками восени 1939 року.

Див. також 
 Всеукраїнська Чаша
 Чемпіонат Радянської України з футболу
 Кубок Радянської України з футболу
 Суперкубок УРСР з футболу
 Динаміада УСРР з футболу

Джерела 
 Богдан Кравців (редактор-упорядник). Альманах Станиславівської землі. — Нью-Йорк — Торонто — Мюнхен: Друкарня Петра Белея, 1975. — С. 348-349
 Володимир Карпович, Петро Григорович. Український спортовий клюб «Довбуш»-Чернівці та український спорт на Буковині 1920—1940. — Чикаго, 1984. — С. 45-46, 65
 Олександер Скоцень. З футболом у світ. Спомини. — Торонто: Вільне слово, 1985. — С. 126-129
 Ігор Дейчаківський. Копаний м’яч у Станиславові. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. — С. 31-32
 Денис Мандзюк. Копаний м’яч. Коротка історія українського футболу в Галичині 1909—1944. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. — С. 121-124, 256

Посилання 
 Інформація про Мистецтво ЗУЗ у фондах Центрального державного електронного архіву України 

Футбольні змагання в Україні
1932 у футболі
1936 у футболі